El término ofayé puede referirse a:
 etnia ofayé del sur de Brasil.
 idioma ofayé hablada por los ofayés.